La Coupe de Guinée-Bissau de football a été créée en 1976.

Histoire

Palmarès

Liste des clubs vainqueurs

Lien externe 
  RSSSF

Notes et références 



Compétition de football en Guinée-Bissau
Guinée bissau